

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 5 березня — діячка ОУН, учасниця Процесу 59-ти в січні 1941 року Олена (Галина) Столяр;  1942 у Берліні (Німеччина)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1917 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1917 //

Посилання